Cette page montre le parcours international du MC Alger.

1935/1936: Coupe d'Afrique du nord

1938/1939: Coupe d'Afrique du nord

1947/1948: Coupe Rivet (Championnat d'Afrique du nord)

1949/1950: Coupe d'Afrique du nord

1950/1951: Coupe d'Afrique du nord

1951/1952: Coupe d'Afrique du nord

1954/1955: Coupe d'Afrique du nord

1971/1972: 3éme Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe

1972/1973: 4éme Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe

1973/1974: 5éme Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe

1974/1975: 6éme Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe

1975/1976: Coupe du Maghreb des clubs champions

7éme Coupe du Maghreb des clubs champions

12é COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS CHAMPIONS 1976 

* Source : L'Almanach du Sport Algerien de Hamid Grine, Tome 1, Anep - 1990 pages 95 et 97. *** Le Livre D'or Du Sport Algerien de Faycal Chehat, Anep - 1992 page 284. **** Afrique Asie  du 23 janvier au  pages 43 et 44 (archives de m'hammed).

1976/1977: 13é Coupe d'Afrique des clubs champions

1978/1979: 15é Coupe d'Afrique des clubs champions

1979/1980: Coupe d'Afrique des clubs champions

1983/1984: Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe

1989/1990: Coupe Arabe des clubs champions 

(tournoi annulé à cause de la guerre du Golfe)

1999/2000: Ligue des champions d'Afrique

2004/2005: Ligue des champions Arabes

Tour Préliminaire

Phase de groupes

Groupe 1 

|}

Troisième tour

2005/2006: Ligue des champions Arabes

2006/2007

Ligue des champions Arabes

Coupe de la confédération d'Afrique

2007/2008: Coupe de la confédération d'Afrique

2010/2011

Coupe d'Afrique du Nord

Ligue des Champions d'Afrique

Tour préliminaire

Phase de groupes

Groupe B

2014/2015: Coupe de la confédération d'Afrique

Coupe De La Confédération

Tour Préliminaire

2016/2017:Coupe de la confédération d'Afrique 

 Coupe de la confédération 2017
 1/4 de finaliste

2017/2018 : Ligue des champions de la CAF 

 Ligue des champions de la CAF 2018
 (phase de groupes)

Groupe B

2018/2019 Ligue des champions arabe 

 Championnat arabe des clubs 2018-2019
 1/4 de finaliste.

2019/2020 Ligue des champions arabe 

 Championnat arabe des clubs 2019-2020
 1/4 de finaliste

2020/2021 Ligue des champions de la CAF

Tour préliminaire

Statistiques

Articles connexes 
 MC Alger

Football